Utta bezeichnet:

 Uta (Vorname), weiblicher Vorname
 Utta (Kasiui), Ort und Desa auf der indonesischen Insel Kasiui
 Utta (Russland), Siedlung in der Republik Kalmückien, Russland

Utta ist der Familienname folgender Personen:

 August Utta (1886–1940), deutscher Politiker (DSAP) und Abgeordneter der deutschen Minderheit im Sejm in Polen

Siehe auch:

 Utter